

Комари — село, Вітебська область, Вітебський район

Комари — село, Пермський край, Верещагінський район
 Комари — присілок, Удмуртія, Дебьоський район